Лас Вентанас има више значења:

 Лас Вентанас (Идалго), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Лас Вентанас (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лас Вентанас (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Вентанас (Сан Мигел Тотолапан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Лас Вентанас (Мина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Лас Вентанас (Козумел), насеље у савезној држави Кинтана Ро у Мексику